Витень:
 Витень — кнут (бич) пастуший.
 Витень (XIII век—1316) — великий князь литовский.
 Витень — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.